Vesterbæk kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vesterbæk (Bov Sogn) – en bebyggelse i Bov Sogn
 Vesterbæk (Brejning Sogn) – en bebyggelse i Brejning Sogn
 Vesterbæk (Grindsted Sogn) – en bebyggelse i Grindsted Sogn
 Vesterbæk (Roager Sogn) – en bebyggelse i Roager Sogn
 Vesterbæk (Vodskov Sogn) – en bebyggelse i Vodskov Sogn
 Vesterbæk (Øse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øse Sogn